Висоцька сільська рада — Рівненська область, Дубровицький район
 Висоцька сільська рада — Тернопільська область, Монастириський район